Hitch ist

 der Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Hitch – Der Date Doktor (2005)
 der Spitzname des US-amerikanischen Filmregisseurs und Produzenten Alfred Hitchcock (1899–1980)
 eine Anhängemöglichkeit zur Verbindung von Traktoren mit Anhängegeräten, siehe Hitchhaken
 The Hitch, Spitzname und Autobiografie von Christopher Hitchens

Hitch ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Hitch (1931–2008), australischer Eishockeyspieler
 Graham Hitch, britischer Psychologe
 Lew Hitch (1929–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Neon Hitch (* 1986), britische Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Hitsch